Цзы — буква алфавита чжуинь. В разных системах романизации имеет разное написание — ts, tz, dz, z. Омоглиф иероглифического ключа цзебу — 卩 («коленце бамбука»). В составе слога может быть только инициалью. Как инициаль является звонкой парной инициали «Цы».

Как инициаль «Цзы» образует 17 слогов. В словарях на основе пиньиня инициали расположены в разделе буквы «Z», девять слогов находятся перед слогами с инициалью «Zh» и восемь после. По совпадению в сяоэрцзин эти группы пишутся через разные начальные буквы Заль и За.

чжуинь